В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6-2, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі-Конкато (2-ге коло)

 Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
 Катарина Малеєва (3-тє коло)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Кейт Гомперт (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Сабрина Голеш (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open